Saint Valery de Leuconay (~550 - 622), un religieux franc, saint de l'Église catholique et fondateur de l'abbaye de Leuconay, ancien nom de Saint-Valery-sur-Somme.
 Prophétie de saint Valery, prophétie relative à la perpétuation de la dynastie capétienne à la tête du royaume des Francs.

Toponymie

 Saint-Valery, commune française du département de l'Oise
 Saint-Valery-en-Caux, commune française du département de la Seine-Maritime
 Saint-Valery-sur-Somme, commune française du département de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France